Russell Mwafulirwa (Zomba, 24 februari 1983) Is een Malawisch voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. In 2012 tekende hij een contract bij het Zweedse IK Sleipner.

Statistieken  

Malawisch voetballer